Izaute est un toponyme qui peut désigner :

 l'Izaute (Gélise), un affluent de la Gélise coulant à l'est d'Eauze ;
 l'Izaute (Midour), un affluent du Midour coulant au sud de Nogaro ;
 Izaute, un lieu-dit de la commune de Laujuzan dans le Gers, où se trouvent notamment le château d'Izaute, la chapelle d'Izaute, les brasseries d'Izaute et un stockage souterrain de gaz naturel en nappe aquifère exploité par la société Teréga.